Hougland ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Hougland (1930–2017), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jeff Hougland (* 1978), US-amerikanischer MMA-Kämpfer